Cle Elum steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Cle Elum (City), City im Kittitas County, Washington
 South Cle Elum, Town im Kittitas County, Washington
 Cle Elum River, Fluss im Kittitas County, Washington
 Cle Elum Lake, See im Kittitas County, Washington